naam voor het hout van de Sitkaspar (Picea sitchensis)
 Immanuel Fichte (1797-1879), een Duits filosoof
 Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), een Duits filosoof